En Pologne, Dębniak peut désigner :

dans la voïvodie de Łódź
 Dębniak, village du powiat de Zgierz
 Dębniak, village de la gmina de Lubochnia 
 Dębniak, village de la gmina de Ujazd

dans la voïvodie de Lublin
 Dębniak, village du powiat de Kraśnik
 Dębniak, village du powiat d'Opole Lubelskie

dans la voïvodie de Mazovie
 Dębniak, village 

dans la voïvodie de Podlachie
 Dębniak, village 

dans la voïvodie de Sainte-Croix
 Dębniak, village